Турнир в первом дивизионе в рамках 65-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил во Франции и Словении.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Группа A (Гренобль, Франция)

Итоговая таблица

Группа B (Любляна, Словения)

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2001
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2001

Ссылки 
 hockeyarchives.info 

1